2 miejscowości w Polsce: 
 Rekle – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia 
 Rekle – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Krypno